Der Moderne Fünfkampf der Frauen bei den Olympischen Spielen 2016 wurde am 18. und 19. August 2016 im Olympiapark Deodoro ausgetragen. Insgesamt nahmen 36 Athletinnen aus 26 Nationen teil. Die Goldmedaille gewann die Australierin Chloe Esposito vor der Französin Élodie Clouvel. Bronze ging an Oktawia Nowacka aus Polen.

Zeitplan

Neue Rekorde 
Folgende neue Rekorde wurden während des Wettkampfes aufgestellt:

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse Frauen

Frauen